Kričke (żupania pożedzko-slawońska) – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pakrac
 Kričke (żupania sisacko-moslawińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Novska
 Kričke (żupania szybenicko-knińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Drniš